АО «51 центральный конструкторско-технологический институт судоремонта» — головная организация ВМФ РФ по разработке нормативной, методической, проектной и технологической документации по ремонту кораблей и судов, комплектующих их изделий. Находится в г. Ломоносове и в г. Санкт-Петербурге.

Исполнительный директор — к.т.н. Георгий Николаевич Муру.

Функции 
В функции 51 ЦКТИС входят:

 наблюдение за проектированием кораблей в части обеспечения ремонтопригодности и со стадии тактико-технического задания; планирует разработку ремонтной документации;

 разработка документации для перспективной подготовки производства:
 ИК — информация о конструктивных особенностях проекта, 
 ВСТО — ведомость средств технологического оснащения, 
 ВКДР — ведомость конструкторских документов для ремонта, 
 ВРД — ведомость ремонтных документов (судна, верфи, изделия) и др.;
 СПОМ — сводные планы организационно-технических мероприятий по подготовке производства
 ТОТД — система типовой организационно-технической документации
 ТРТВ — типовые ремонтно-технологические ведомости

 поддержание системы централизованного обеспечения ремонта кораблей и судов ВМФ технической документацией 

 держание фонда технических условий на продукцию, разработанную по заказам Минобороны России для нужд ВМФ
 держание документации на 800 проектов кораблей, судов и иных плавсредств 

 поддержание системы ценообразования в судоремонте ВМФ 
 более 100 сборников норм времени на судоремонтные работы для СРЗ ВМФ, 
 ведомственные калькуляционные нормативы и др.

История 
Образован 24 августа 1954 года под названием «Центральное конструкторско-технологическое Бюро» (ЦКТБ ВМС) в составе Главного управления судоремонтных заводов ВМС (с 1955 года ГУ СРЗ ВМФ). Начальником ЦКТБ был назначен капитан 1 ранга Михаил Фёдорович Акимов, а первым главным инженером — полковник Всеволод Николаевич Седаш. На созданную организацию возлагались функции научно-технического центра по разработке проектно-конструкторской, организационно-технической и технологической документации для СРЗ и других подразделений флота, связанных с ремонтом, модернизацией и переоборудованием кораблей и судов, с которыми отдельным СРЗ справиться было невозможно или весьма затруднительно.

В 1961 году ЦКТБ ВМФ присвоили условное наименование «войсковая часть 15116». К этому времени техническим отделом ЦКТБ ВМФ впервые разработал типовые ремонтные ведомости (ТРВ) на новые корабли проектов 30бис, 613, 615, 254К и 122бис, отдельные технологические процессы, связанные с ремонтом комплектующих изделий этих кораблей. Крупной работой этого периода стала разработка проекта и рабочих чертежей на переоборудование 28 СРЗ.

Начиная с 1960-х годов СССР поставлял в социалистические и развивающиеся страны военную технику, в том числе корабли и с суда для их флотов. Обеспечение этих стран ремонтной документацией возлагалось на ЦКТБ. Разрабатываемая технологическая документация поставлялась в 18 стран мира. Всего для Кубы, Польши, ГДР, Болгарии, Югославии, Румынии, Вьетнама, Кореи, Алжира, Ирака, Египта, Индии, Гвинеи, Йемена, Сомали, Уганды и Бенина было поставлено документации на сумму около 869 тыс. рублей.

1 июля 1959 года была создана специализированная конструкторско-технологическая организация ВМФ для разработки технической и технологической документации для ремонта кораблей со специальными энергетическими установками (СЭУ) 330 СКТБ ВМФ, более известное на флоте и в организациях промышленности как в/ч 26920.

Директивой ГК ВМФ от 8 августа 1979 года путём слияния и переформирования ЦКТБ ВМФ и в/ч 26920 создан 51-й Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта военно-морского флота (51 ЦКТИС ВМФ). Свою деятельность институт начал с 1 января 1980 года. Общая численность работающих составила 1000 человек.

В 2001 году Главнокомандущим ВМФ и Минимуществом России утверждён Устав ФГУП «51 ЦКТИС» Минобороны России.

25 июня 2009 года в соответствии с Указом Президента РФ № 1359 от 15 января 2008 ФГУП «51 ЦКТИС» Минобороны России преобразовано в ОАО «51 ЦКТИС» в составе ОАО «Оборонсервис».

В 2014 году в связи с 60-летием со дня создания ОАО «51 ЦКТИС» работа сотрудников института поощрена Благодарностью администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Настоящее время 
К настоящему времени институтом разработаны многие основополагающие организационно-технические и документы, необходимые для комплексного ремонта 197 проектов кораблей и судов.

Сформированы типовые ремонтные ведомости на заводские ремонты кораблей 94 проектов, типовые ремонтно-технологические ведомости и нормы времени более чем на 5000 единиц механизмов и корабельной техники.

Решением Минобороны России на институт возложены дополнительные функции — функции проектанта кораблей и судов ВМФ иностранной постройки.

Примечания

Литература 
 Муру Г. Н. История отечественного военного судоремонта. Часть III. — СПб.: Гангут, 2011.

Ссылки 
 Официальный сайт.

Военно-морской флот России
Институты МО РФ
Наука в Санкт-Петербурге